Croaker bezeichnet:

 Fische:
 Atlantic Croaker (Micropogonias undulatus)
 Kingcroakers (Menticirrhus)
 Spot Croaker (Leiostomus xanthurus)
 Spotfin Croaker (Roncador stearnsii)
 Umberfische (Sciaenidae)
 White Croaker (Genyonemus lineatus), um Großbritannien
 Yellowfin croacker (Umbrina roncador) 

 Croaker (Virginia), US-amerikanische Stadt im James City County des Bundesstaates Virginia
 Croaker Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 USS Croaker (SS-246), US-amerikanisches U-Boot des Zweiten Weltkrieges